Ранчо Замора има више значења:

 Ранчо Замора, Парсела Куатросијентос Веинтисеис (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Замора (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Замора, Давид Лопез Тринидад (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику